Li Na (dinastia Tang) — general da dinastia Tang

 Li Na (filha de Mao Tse-tung) — filha de Mao Tse-tung, líder fundador da República Popular da China
 Li Na (tenista) — tenista chinesa

 Li Na (ciclista) — ciclista de pista chinesa

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história